Vikos steht für:

 Vikos-Aoos Geopark, international Vikos-Aoos UNESCO Global Geopark, befindet sich in Griechenland und gehört zum Global Geoparks Network der UNESCO
 Vikos-Schlucht, eine Schlucht im Pindos-Gebirge im nordwestlichen Epirus in Griechenland